Cardeal — alto dignitário da Igreja Católica
Ponto cardeal
Poinsétia — planta também conhecida como cardeal

Animais

Cardeal (ave) — designação comum a várias aves passeriformes, da família dos emberizídeos, do gênero Paroaria:
Cardeal-de-topete-vermelho (Paroaria coronata)
Cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana)
Cardeal-da-amazônia (Paroaria gularis)
Cardeal-do-pantanal (Paroaria capitata)

Cardinalis cardinalis — ave passeriforme da família dos fringilídeos, do gênero Cardinalis
Bispo-de-coroa-vermelha — (Euplectes hordeaceus) ave passeriforme, do grupo dos ploceíneos
Beryx decadactylus — um peixe da família dos bericídeos.

Desambiguações de animais